Фомін Володимир Васильович (1902—1942) — радянський футболіст, головний тренер футбольного клубу «Динамо» (Київ).
 Фомін Володимир Васильович (1925—2000)) — учасник боїв за звільнення України, Герой Радянського Союзу.

Див. також 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок